Íris — parte colorida do olho
 Iris (género) — género de plantas com flores, comumente chamadas lírios
 Íris (mitologia) — personagem da mitologia grega

Geografia e astronomia 
 Rio Yeşilırmak — antigamente chamado rio Íris
 San Juan de Iris (distrito) — no Peru
 Furacão Iris — ativo em 2001
 7 Íris — asteroide

Música 
 Iris (ópera) — de Pietro Mascagni
 Iris (banda de Portugal)
 Iris (banda dos Estados Unidos)
 Iris (canção) — do grupo americano Goo Goo Dolls

Outros usos 
 Iris (filme) — produção de 2009 com Judi Dench e Kate Winslet
 Iris (série de televisão) — sul-coreana, de 2009

Ver também
 Hipótese de Iris — sobre os efeitos da mudança do clima.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos